Miejscowości w Polsce 
 Radlin – miasto w woj. śląskim, w pow. wodzisławskim, gdzie znajduje się przystanek kolejowy Radlin Obszary. Składa się z części historycznego Radlina i Biertułtów.
 Radlin II – dzielnica Wodzisławia Śląskiego, historyczny Radlin Dolny i Górny, gdzie znajduje się przystanek kolejowy Wodzisław Śląski Radlin, oraz historyczna parafia Radlin pw. św. Marii Magdaleny. Siedziba dawnej gminy Radlin
 Radlin – wieś w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Chodel 
 Radlin – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Górno 
 Radlin – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. jarocińskim, w gminie Jarocin, gdzie znajduje się stacja Radlin Wielkopolski

 Inne
 Radlin – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1945–1954
 Radlin –  dawna gromada w powiecie rybnickim
 Radlin –  dawna gromada w powiecie kieleckim